Парламенты субъектов Российской Федерации — законодательные (представительные) органы власти в субъектах Российской Федерации (республиках, краях, областях, автономных округах, автономной области и городах федерального значения), имеющие различные названия, часто обобщённо называемые в СМИ региональными парламентами.

Федеративное устройство России включает в себя 89 региональных парламентов.

Численность депутатов 
В 2010 году президентом Дмитрием Медведевым был утверждён единый критерий численности депутатов региональных парламентов. Максимальный состав парламента — 110 депутатов (в Государственном собрании Башкортостана), минимальный — 15 депутатов (в Думе Чукотского автономного округа). До 2010 года норма представительства региональных парламентов сильно разнилась по регионам. Например, в парламенте Тувы было 162 депутата при 300 тысячах избирателей, а в Московской городской думе — 35 депутатов при свыше 11,5 миллионов избирателей, то есть число парламентариев было несоразмерно с числом избирателей.

Названия 
Неоднократно поднимался вопрос об унификации названий законодательных органов субъектов Федерации (например, предлагалось исключить из названий слово «государственный»), однако по состоянию на сентябрь 2020 года унификация так и не состоялась.

Срок полномочий 
С 2018 года все парламенты субъектов Российской Федерации избираются на срок в 5 лет.

Представительство партий 
По результатам единого дня голосования 2019 года:

Единая Россия 
 «Единая Россия» контролирует более 50 % мест в 78 из 85 парламентов. Наибольшее представительство — 94 % депутатов (30 из 32 депутатов в Республике Тыва)
 «Единая Россия» не обладает абсолютным большинством (более 50 %):
 в Хабаровском крае (5 из 36 чел., 14 %).
 в Иркутской области (17 из 45 чел., 38 %);
 в Республике Хакасия (20 из 50 чел., 40 %);
 в Забайкальском крае (21 из 50 чел., 42 %);
 в Москве (20 из 45 чел., 44 %)
 в Алтайском крае (31 из 68 чел., 45 %)
 в Ульяновской области (17 из 36 чел., 47 %)

 Наименьшее представительство — 14 % (5 из 36 депутатов) в Хабаровском крае.

КПРФ 
 Наибольшее представительство — 42 % депутатов (19 из 45 в Иркутской области)
 КПРФ не представлена в 2 парламентах: Тыва, Ингушетия

ЛДПР 
 Наибольшее представительство — 72 % (26 из 36 в Хабаровском крае)
 ЛДПР не представлена в 6 парламентах: Республика Дагестан, Калмыкия, Северная Осетия — Алания, Чечня, Москва, Ставропольский край.

Справедливая Россия — За правду 
 Наибольшее представительство — 27 % (19 из 70 в Республике Северная Осетия — Алания)
 Справедливая Россия не представлена в 7 парламентах: Республика Крым, Тыва, Хабаровский край, Краснодарский край, Белгородская область, Сахалинская область, Ульяновская область

Новые люди 
 Наибольшее представительство — 6 % (3 из 50 в Санкт-Петербурге).
 Новые люди представлены в 24 парламентах. Регионы с крупнейшими фракциями: Красноярский край, Пермский край, Свердловская область, Омская область, Томская область, Калужская область, Новосибирская область, Санкт-Петербург

Прочие партии 
Наибольшее представительство у «Яблока»:
 11 % (5 из 45 в Москве);
Наибольшее представительство у Коммунистов России:
 7 % (3 из 44 в Омской области);
Наибольшее представительство у Партии пенсионеров:
 5 % (2 из 44 в Астраханской области);
Наибольшее представительство у Родины:
 6 % (3 из 50 в Тамбовской области);
Наибольшее представительство у Гражданской платформы:
 6 % (3 из 45 в Иркутской области).

Сводная таблица по партиям 
В таблице полужирным шрифтом выделены парламенты, избираемые исключительно по пропорциональной системе, подчёркнутым курсивом шрифтом — парламенты, избираемые исключительно по мажоритарной системе.

Представительство малых партий в региональных парламентах:
 РППСС — 32
 Коммунисты России — 15
 Яблоко — 11
 Родина — 9
 Гражданская платформа — 6
 РЭП «Зелёные» — 5
 Партия Роста — 4
 Зеленая Альтернатива — 2
 Партия прямой демократии — 1
 РПСС — 1
По результатам выборов (включая единый день голосования 2021 года):

Диаграммы

Карта

Парламенты упразднённых субъектов Федерации 
 Дума Агинского Бурятского автономного округа
 Законодательное собрание Коми-Пермяцкого автономного округа
 Дума Корякского автономного округа
 Дума Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
 Дума Усть-Ордынского Бурятского автономного округа
 Законодательное собрание (Суглан) Эвенкийского автономного округа

См. также 
 Государственный строй России
 Список глав региональных парламентов Российской Федерации
 :Категория:Городские думы России

Примечания

Ссылки 
 Глава II. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации  закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
 Постановление КС РФ от 12 апреля 2002 г. N 9-П «По делу о проверке конституционности положений статей 13 и 14 Федерального закона „Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации“ в связи с жалобой гражданина А. П. Быкова, а также запросами Верховного суда Российской Федерации и законодательного собрания Красноярского края» 
 Постановление КС РФ от 4 апреля 2002 г. N 8-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей Федерального закона „Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации“ в связи с запросами государственного собрания (ил тумэн) республики Саха (Якутия) и совета республики государственного совета — хасэ республики Адыгея» 

Субъекты Российской Федерации